Állatvilág
 macska (Felis silvestris catus), a macskafélék (Felidae) családjához tartozó emlősállat alfaj.

Filmek
 A macska (Le chat), 1971-es francia film, rendező Pierre Granier-Deferre, főszereplő Jean Gabin, Simone Signoret
 A macska, 1977-es magyar rövidfilm, rendezte Hárs Mihály
 A macska (Die Katze), 1988-as német thrillerfilm, rendezte Dominik Graf, főszereplő Götz George, Gudrun Landgrebe
 A Macska (La Gata), 2014-es mexikói tévésorozat

Lásd még
 Macskák (egyértelműsítő lap)